Linn steht für:
 Stadtgemeinde, estnische Verwaltungseinheit, siehe Estland#Verwaltungsgliederung
 Linn (Vorname), weiblicher Vorname

Linn heißen folgende geographischen Objekte:
 Linn AG, Dorf und ehemalige Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
 Linn Mesa, Tafelberg im Viktorialand, Antarktika

Ortsteile in Deutschland:
 Linn (Krefeld), Stadtteil von Krefeld
 Linn (Gangkofen), Ortsteil von Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Linn (Massing), Ortsteil von Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Ortsteile in Österreich:
 Linn (Gemeinde Reichersberg), Ortschaft der Gemeinde Reichersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Linn (Kansas), im Washington County
 Linn (Mississippi), im Sunflower County
 Linn (Missouri), im Osage County
 Linn (Texas), im Hidalgo County
 Linn (Wisconsin), Town(ship) im Walworth County

Sonstige:
 Burg Linn, Wasserburg im Krefelder Stadtteil Linn

Linn ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald L. Linn (1802–1857), US-amerikanischer Politiker
 Brian McAllister Linn (* 1953), US-amerikanischer Militärhistoriker
 Gerhard Linn (1935–2022), evangelisch-lutherischer Pfarrer und Ökumeniker
 Günter Linn (1935–2020), deutscher Fußballschiedsrichter
 Horst Linn (* 1936), deutscher Bildhauer und Kunstpädagoge
 James Linn (1749–1821), US-amerikanischer Politiker
 Jeremy Linn (* 1975), US-amerikanischer Schwimmer
 John Linn (1763–1821), US-amerikanischer Politiker
 Kira Linn (* 1993), deutsche Jazzmusikerin
 Lady Linn (* 1981), belgische Sängerin (Künstlername)
 Lewis F. Linn (1795–1843), US-amerikanischer Politiker
 Liesel Linn (* 1927), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Mark Linn-Baker (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Otto von Linn (* ca. 1171–ca. 1219), Gründer der Burg Linn in Krefeld-Linn
 Philipp Linn (* 1886), deutscher Generalleutnant der Wehrmacht
 Ray Linn (1920–1996), US-amerikanischer Jazztrompeter und Komponist
 Rex Linn (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Linn (1925–1999), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Roger Linn, US-amerikanischer Ingenieur, Musiker und Produzent
 Rosa Linn, armenische Singer-Songwriterin
 Tomás Linn (* 1950), uruguayischer Journalist

Linn, Sonstiges:
 Linn Manufacturing Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Linn Products, britischer Hi-Fi-Geräte-Hersteller
 Museumszentrum Burg Linn, Krefeld

Siehe auch:
 Lin, Linh, Lynn
 Linn County, Linn Township